Сільвія Фаріна-Елія була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

Клодін Шоль виграла титул, у фіналі перемігши Девенпорт з рахунком 2–6, 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draws (ITF) 

2004
Тур WTA 2004